Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 6-os, továbbá U6 jelzésű menetrend szerinti metróvonalak: 

 U6-os metróvonal (Bécs)

 U6-os metróvonal (Berlin)

 6-os metró (Brüsszel)

Kaluzsszko-Rizsszkaja

 U6-os metróvonal (München)

 6-os metró (Peking)

 6-os metró (Szöul)